USS Parker je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Parker (DD-48) 
 USS Parker (DD-604)

Parker